St. Bartholomä bzw. Sankt Bartholomä ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sankt Bartholomä (Steiermark), Gemeinde in der Steiermark
 St. Bartholomä (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 St. Bartholomä (Königssee), Wallfahrtskapelle auf der Halbinsel Hirschau, Ortsteil der Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Bartholomä
 Sankt Bartholomäus